Die ETCC-Saison 2014 war eine aus fünf Rennstationen bestehende Meisterschaft, die in vier verschiedenen Fahrzeugklassen ausgetragen wurde. Bis auf das letzte Rennen wurde im Rahmenprogramm der WTCC gefahren.

Neu eingeführt wurde die Klasse der Super 2000 TC2T, in der die Tourenwagen mit 1,6-Liter-Turbobenzinmotoren starten dürfen. Diese Klasse wurde in der WTCC im Jahr 2011 eingeführt. Die bisher benutzten 2,0-Liter-Benzinmotoren starteten in der Klasse Super 2000 TC2, angelehnt an die Klasseneinteilung in der aktuellen WTCC-Saison.

Teilnehmerliste

Rennkalender

Rennergebnisse und Punktetabelle 

Qualifying:

Rennen 1 und Rennen 2:

Beim letzten Rennen der Saison in Enna-Pergusa wurden doppelte Punkte für das Rennen und das Qualifying vergeben.

Motorsportsaison 2014